

Patronyme 

 Jean-Joachim Pellenc (1750-1833), diplomate français ;
 André Pellenc (1899-1991), réalisateur et scénariste français ;
 Roger Pellenc, fondateur de l'entreprise Pellenc.

Entreprise 
 Pellenc est une entreprise agricole française.